Osoby o tym nazwisku:
 Dżawad Gharib – marokański lekkoatleta
 Shawky Gharib – egipski piłkarz